Siegfried August Kähler ist der Name folgender Personen:

* Siegfried A. Kaehler (Siegfried August Kähler, 1885–1963), deutscher Historiker und Hochschullehrer
* Siegfried August Kähler (Theologe) (1800–1895), deutscher Theologe und Superintendent